

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Ostrówki – część wsi Rusiły w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Podedwórze
 Ostrówki – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń 
 Ostrówki – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Dąbrowice 
 Ostrówki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów 
 Ostrówki – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik
 Ostrówki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Budzyń

Miejsca na Białorusi 
 Ostrówki – nieistniejąca wieś i folwark w obwodzie brzeskim,  w rejonie drohiczyńskim
 Ostrówki – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie nieświeskim
 Ostrówki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Miejscowość na Ukrainie 
 Ostrówki – do 1939 roku wieś w woj. wołyńskim, w powiecie lubomelskim, w gminie Huszcza.

Zobacz też 
 Ostrówek,  Ostrowo